Skogasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skogasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (12 ha)
Skogasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (11 ha)
Skogasjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun, 
Skogasjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (37,1 ha)

Se även
Skogssjön
Skogsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn